Тяньхэ́ () — многозначный термин:
 Тяньхэ — модуль китайской орбитальной станции Тяньгун.
 Тяньхэ — многофункциональный стадион в Гуанчжоу.
 Тяньхэ — район в городе Гуанчжоу.
 Тяньхэ — аэропорт в городе Ухань, китайской провинции Хубэй.
 Тяньхэ — одна из эр правления У-ди, императора Северной Чжоу (годы 566—572).
 Тяньхэ-1 — суперкомпьютер, расположенный в Национальном суперкомпьютерном центре в городе Тяньцзинь (Китайская Народная Республика).
 Тяньхэ-1А — суперкомпьютер, спроектированный Национальным университетом оборонных технологий Китайской Народной Республики.
 Тяньхэ-2 — суперкомпьютер, спроектированный Оборонным научно-техническим университетом Народно-освободительной армии КНР и компанией Inspur.
 Тяньхэ — китайское название звезды 62 Овна.